Михаи́л Кузнецо́в:
 
 Кузнецов, Михаил Арсентьевич (1919—2005) — Герой Советского Союза.
 Кузнецов, Михаил Артемьевич (1918—1986) — советский актёр театра и кино.
 Кузнецов, Михаил Борисович (1965—2004) — сотрудник Управления «В» («Вымпел») ЦСН ФСБ России, майор, погибший при освобождении заложников во время теракта в Беслане.
 Кузнецов, Михаил Варфоломеевич (род. 1968) — российский политик, губернатор Псковской области (2004—2009).
 Кузнецов, Михаил Владимирович (род. 1988) — российский фигурист.
 
 Кузнецов, Михаил Георгиевич (1904—?) — советский государственно-партийный деятель, депутат Верховного Совета СССР.
 
 
 Кузнецов, Михаил Корнилович (1883 — после 1919) — войсковой старшина, командир 20-го Оренбургского казачьего полка, награждён Георгиевским оружием.
 
 
 
 Кузнецов, Михаил Петрович (1923—1990) — Герой Советского Союза.
 Кузнецов, Михаил Прокопьевич (1913—1995) — актёр.
 
 Кузнецов, Михаил Тихонович (1925—1944) — Герой Советского Союза.
 Кузнецов, Михаил Фёдорович (1905—?) — советский военачальник, командир дивизии в годы Великой Отечественной войны.
 Примечания